Dongusuchus (лат., буквально: крокодил из реки Донгуз) — род архозавров из клады Aphanosauria, включаемой в кладу Avemetatarsalia. Содержит единственный вид — Dongusuchus efremovi. Видовое название было дано в честь Ивана Антоновича Ефремова, советского учёного-палеонтолога.

История изучения 
Окаменелости были найдены на Южном Урале на берегу реки Донгуз в Оренбургской области, в отложениях анизийского и ладинского ярусов среднего триаса. Голотип ПИН № 952/15-1 — левая бедренная кость, паратип ПИН № 2866/37 — шейный позвонок.

Сенников (1988) и Гауэр (Gower) и Сенников (2000) предположили, что Dongusuchus был грациозным рауизухидом с длинной изогнутой шеей, в отличие от более типичных крепких рептилий с короткой шеей, которые появляются позже в триасе.
Dongusuchus был исключен из архозавров Niedźwiedzki et al. (2014), но новый большой кладистический анализ архозавроморфов, проведенный Ezcurra (2016), обнаружил, что Dongusuchus является родственным таксоном индийского Yarasuchus. Оба рода были включены в одну кладу вместе с Spondylosoma и Teleocrater по Несбиттом и коллегами (2017), подчинённую к   Avemetatarsalia, что делает их более тесно связанными с птичьими архозаврами.

Филогенетическое положение 
Филогенетический анализ показал сходство Dongusuchus с , Teleocrater и  — другими членами клады Aphanosauria. Она является сестринской группой для Ornithodira, в которую входят динозавроморфы и птерозавры.

Примечания

Ссылки 
 

Вымершие пресмыкающиеся
Авеметатарзалии
Монотипические роды архозавров
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из триасовых отложений России
Фоссилии, описанные в 1988 году
Ефремов, Иван
Пресмыкающиеся триасового периода